Sturdee ist der Familienname folgender Personen:

 Frederik Doveton Sturdee (1859–1925), britischer Vizeadmiral
 Vernon Sturdee (1890–1966), australischer Offizier und General